Snookerns världsranking 1978/1979 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1978/1979. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästerskapen.

Snookerns världsranking
Snookersäsongen 1978/1979